Panda peut désigner :

Zoologie 

 le panda géant (Ailuropoda melanoleuca) est une espèce d'ours herbivore, ou les autres espèces fossiles du genre Ailuropoda.
 le panda roux (Ailurus fulgens) ou petit panda est un mammifère qui n'est pas de la famille des ours ni des mustéloïdes, mais le dernier représentant des ailuridés.

Culture 
 Panda est un groupe musical mexicain.
 Panda est une chanson du rappeur américain Desiigner.
  est une bande dessinée du dessinateur néerlandais Marten Toonder.

Personnalité 

 Brahmananda Panda (1949-2010) est un homme politique indien ;
 Paul Panda Farnana (1888-1930) est un agronome et nationaliste congolais.

Autres sujets  
 Panda est une commune de la ville de Likasi au Haut-Katanga en République démocratique du Congo.
Panda est une rivière du Haut-Katanga en République démocratique du Congo, affluent de la Lufira.
Panda est une rivière du Haut-Katanga en République démocratique du Congo, affluent de la Muniama.
Panda, ou Pande, est une rivière du Haut-Katanga en République démocratique du Congo, affluent de la Dikuluwe.
 Panda est un algorithme du moteur de recherche de Google.
 Panda est un ancien royaume en Inde.

Voir aussi 
 Pandas est le nom d'une bibliothèque d'analyse de données pour le langage de programmation Python.
  est un modèle d'automobile du constructeur italien Fiat.
 Geely Panda est une voiture chinoise.
 Kung Fu Panda, Kung Fu Panda 2 et Kung Fu Panda 3 sont des films d'animation américains.
 Le Panda du harcèlement sexuel est un épisode de la série South Park.
 Panda Security est un anti-virus pour ordinateur.